Collegio elettorale di Borgo San Dalmazzo – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Borgo San Dalmazzo – collegio elettorale del Regno di Sardegna